Ра́менка () — назва ряду населених пунктів і річок у Росії:
 Раменка — село в Смоленській області.
 Раменка — селище в Сосновському районі Тамбовської області.
 Раменка — село в Борисоглєбському районі Ярославської області.

Річки
 Раменка — річка на південному заході Москви, притока нижньої Сетуні.
 Раменка — річка у Владимирській області, притока Ксегжі.
 Раменка — річка в Клинському районі Московської області, притока Яузи.
 Раменка — річка в Істринському районі Московської області, притока Істри.
 Раменка — річка в Єгор'євському і Коломенському районах Московської області, притока Устині.

Див. також 
 Білораменка — селище в Ардатовському районі Нижньогородської області.
 Пустораменка — село в Рамешківському районі Тверської області.
 Раменьє